Vrolijk ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Vrolijk (1845–1894), niederländischer Maler, Aquarellist und Radierer
 Maarten Vrolijk (1919–1994), niederländischer Politiker (PvdA), Journalist und Dichter
 Rolf Vrolijk (* 1946), niederländischer Yachtkonstrukteur
 Ton Vrolijk, niederländischer Bahnradsportler

Siehe auch:
 Frolík